Steegen steht für:
 Steegen, Gemeinde in Oberösterreich
 Steegen (Aulendorf), ein Wohnplatz von Aulendorf, Landkreis Ravensburg, Baden-Württemberg
 Steegen (Pätow-Steegen), ein Ortsteil von Pätow-Steegen, Landkreis Ludwigslust-Parchim, Mecklenburg-Vorpommern
 Steegen (Rötz), ein Ortsteil von Rötz, Landkreis Cham, Bayern
 Steegen, eine Wüstung bei Mark Wittendorf in Sachsen
 Steegen (Königsberg), ein Teil von Löbenicht (heute zu Kaliningrad)
 Steegen, Ort im Kreis Danzig, Westpreußen, seit 1945: Stegna im Powiat Nowodworski, Woiwodschaft Pommern, Polen
 Klein Steegen, Ort im Kreis Preußisch Eylau, Ostpreußen, siehe Gmina Górowo Iławeckie #Sołectwos